Marcello ist ein italienischer männlicher Vorname sowie Familienname.

Herkunft und Bedeutung  

Der Name leitet sich von dem lateinischen Namen Marcellus ab. Marcello ist ein in Italien häufig vergebener Vorname.

Namensträger 

 Marcello Abbado (1926–2020), italienischer Komponist und Pianist
 Marcello Agnoletto (* 1932), italienischer Fußballspieler
 Marcello Albano (1961–2017), italienischer Comiczeichner
 Marcello Aliprandi (1938–1997), italienischer Filmregisseur
 Marcello Andrei (* 1922), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marcello Arlotta († 1918), italienischer Luftschiffer
 Marcello d’Aste (1657–1709), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und päpstlicher Diplomat
 Marcello Bacciarelli (1731–1818), italienischer Maler des Barock
 Marcello Bartalini (* 1962), ehemaliger italienischer Radsportler und Olympiasieger im Radsport
 Marcello Bernardini (1730–1799), italienischer Komponist
 Marcello Bertinetti (1885–1967), italienischer Fechter und zweifacher Olympiasieger sowie Fußballspieler und -trainer
 Marcello Bravo (* 1978), österreichischer Pornodarsteller, Regisseur und Filmproduzent
 Marcello Giuseppe Caifano (1911–2003), US-amerikanischer Mobster
 Marcello Camerin (* 1975), deutscher Autor, Dozent, Musiker und Unternehmer
 Marcello Cervini (1501–1555), Papst der katholischen Kirche bis 1555
 Marcello Crescenzi (1500–1552), Kardinal der katholischen Kirche
 Marcello Crescenzi († 1630), Bischof von Assisi (1591–1630)
 Marcello De Dorigo (* 1937), ehemaliger italienischer Skilangläufer
 Marcello Fiasconaro (* 1949), italienischer Leichtathlet
 Marcello Foa (* 1963), italienischer Journalist, Geschäftsmann, Blogger und Schriftsteller mit Schweizer Staatsbürgerschaft
 Marcello Fondato (1924–2008), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Marcello Giordani, geboren als Marcello Guagliardo (1963–2019), italienischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Marcello Lippi (* 1948), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marcello Lippi (* 1957), italienischer Bariton, Intendant und Literaturwissenschaftler
 Marcello Malpighi (1628–1694), italienischer Anatom
 Marcello Manni (1899–1955), italienischer Journalist
 Marcello Mascherini (1906–1983), norditalienischer Künstler
 Marcello Mastroianni (1924–1996), italienischer Filmschauspieler
 Marcello Mimmi (1882–1961), Erzbischof von Neapel
 Marcello Morandini (* 1940), italienischer Designer und Architekt
 Marcello Morgante (1915–2007), Bischof des Bistums Ascoli Piceno
 Marcello Mugnaini (* 1940), ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Marcello de Nardo (* 1963), schweizerischer Schauspieler, Sänger, Tänzer und Regisseur
 Marcello Nizzola (1900–1947), italienischer Ringer
 Marcello Piacentini (1881–1960), italienischer Architekt
 Marcello Pirani (1880–1968), deutscher Physiker
 Marcello Puglisi (* 1986), italienischer Automobilrennfahrer
 Marcello Rosa (* 1935), italienischer Jazzmusiker
 Marcello Tegalliano, legendenhafter „Doge“ von Venedig von 717 bis 726
 Marcello Trotta (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Marcello Truzzi (1935–2003), Dozent für Soziologie in den USA
 Marcello Urgeghe (* 1966), portugiesischer Schauspieler italienischer Abstammung
 Marcello Venusti (um 1512–1579), italienischer Maler des Manierismus
 Marcello Viotti (1954–2005), italienischer Dirigent

Künstlername 

 Marcello (Bildhauerin) (1836–1879), schweizerische Malerin und Bildhauerin
 Marcello (Rapper), Berliner Rapper

Familienname 
 Alessandro Marcello (1673–1747), italienischer Komponist
 Alessandro Marcello (Bürgermeister) (vor 1848–nach 1859), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig
 Benedetto Marcello (1686–1739), italienischer Komponist
 Carlos Marcello (1910–1993); italo-amerikanischer Mafioso; Oberhaupt in New Orleans
 Cristoforo Marcello  (um 1480–1527), italienischer römisch-katholischer Theologe und Humanist
 Edith Marcello (* 1937), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Ernst Marcello (1907–1976), deutsch-amerikanischer Politiker und 1951 bis 1960 Bürgermeister von Kehl (1952–57 und 1958–60 suspendiert)
 Giovanni Marcello (1898–1963), italienischer Politiker, ernannter Bürgermeister (Podestà) Venedigs (1938–1941)
 James Marcello (* 1941), US-amerikanischer Mafioso
 Lorenzo Marcello (1603–1656), venezianischer Admiral
 Nicolò Marcello († 1474), Doge von Venedig

 Vince Marcello, Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch 
 Marcello-Klasse, italienische U-Boot-Klasse 1937 bis 1939
 Marcello-Mastroianni-Preis, Auszeichnung der Filmfestspiele von Venedig
 San Marcello Pistoiese, italienische Stadt in der Provinz Pistoia
 Marcelo: spanisch-portugiesische Form
 Marcel
 Marcello-Hügel (Kouklia)
Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Theophorer Personenname